Caught in the Draft – film del 1917 diretto da Craig Hutchinson
 Caught in the Draft – film d'animazione del 1928
 Un pazzo va alla guerra (Caught in the Draft) – film del 1941 diretto da David Butler